La nazionale Under-21 di pallavolo maschile della Repubblica Dominicana è una squadra nordamericana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Repubblica Dominicana con un'età inferiore di 21 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Repubblica Dominicana.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale

Campionato nordamericano

Coppa panamericana 

 Under-21
Repubblica Dominicana